Diakhaby ist der Familienname folgender Personen:

 Adama Diakhaby (* 1996), französischer Fußballspieler
 Mouctar Diakhaby (* 1996), französischer Fußballspieler